Franca – inaczej kiła
 Franca – miasto w Brazylii
 Franca Visalta (1170–1218) – święta

Zobacz też 
 França (ur. 1976) – brazylijski piłkarz